Ринкевич — фамилия:

 Ринкевич, Анатолий Брониславович (род. 1950) — российский учёный в области нанотехнологий, физики наноструктур и высокочастотной электродинамики, член-корреспондент РАН.
 Ринкевич, Иван Михайлович (1854—1906) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны.
 Ринкевич, Сергей Александрович (1886—1955) — электротехник, основатель русской школы электропривода.
 Ринкевич, Эдгар (род. 1973) — латвийский государственный деятель. Министр иностранных дел Латвии с 2011 года.

См. также 
 Рынкевич